De Nieuwe Venlosche Courant was een krant die van 2 april 1908 tot en met 4 november 1944 in Venlo verscheen, aanvankelijk als anderdaagse courant (drie keer per week) en vanaf 2 mei 1921 als dagblad.

Geschiedenis 
De krant werd uitgegeven door de Maatschappij Nieuwe Venlosche Courant, die was opgericht door een groep katholieke Venlose notabelen. Deze groep had in 1907 het initiatief genomen om een goede en in alle opzichten katholiek voorlichtende courant op te gaan zetten. Daartoe kocht de groep beide in Venlo verschijnende bladen, het Venloosch Weekblad en de Venlosche Courant, op en voegde deze samen. De nieuwe krant kreeg een eigen kantoorgebouw in de Venlose binnenstad. Eerste hoofdredacteur werd Theodoor van Emstede, terwijl de priester-staatsman Willem Hubert Nolens tot 16 juni 1917 als politiek commentator fungeerde, iets wat deze ook al voor de Venloosche Courant had gedaan. De drukker was de firma W. van der Sloot. Deze bleef dat doen tot 2 mei 1921 toen de Nieuwe Venlosche Courant een dagblad werd en voor het drukken daarvan zelf persen aanschafte. De Nieuwe Venlosche Courant was een katholieke krant pur sang, die dat ook nadrukkelijk duidelijk maakte en bijvoorbeeld in verkiezingstijd partij koos en zelfs campagne voerde voor de katholieke kandidaten. De stukken van het kamerlid Nolens versterkten dat katholieke karakter nog eens. Buiten de politieke beschouwingen, hoofdartikelen en commentaren bevatte de Nieuwe Venlosche Courant binnenlands, buitenlands en regionaal nieuws. Daarnaast advertenties en rubrieken als Varia.

De redactie zelf bestond aanvankelijk uit twee man, maar werd in de loop van de tijd tot vier man uitgebreid. Ze verwerkte het nieuws dat afkomstig was van pers- en correspondentiebureaus als Reuters en Havas of uit andere kranten werd geknipt. Voor het lokale nieuws zorgde de redactie deels zelf en maakte ze gebruik van plaatselijke correspondenten. Foto's of illustraties werden zeer spaarzaam gebruikt. 

Terwijl op het moment van samenvoeging het Venloosch Weekblad en de Venloosche Courant samen ongeveer 6500 abonnees telden, had de Nieuwe Venlosche Courant er eind december 1912 al meer dan 10.000. Ook financieel ging het de krant goed, zodat ze gestaag kon worden uitgebouwd, met als hoogtepunt de omzetting tot dagblad op 2 mei 1921. Dat dagblad stond onder leiding van hoofdredacteur Theo Vianen. Deze was Van Emstede op 1 januari 1919 opgevolgd en zou tot 31 maart 1927 hoofdredacteur blijven. De hoofdredacteuren die na hem kwamen, waren Mathias Kemp (1 april 1927 tot 1 april 1928), Jan Bechtold (september 1940-oktober 1941), Gerard Bertels (plaatsvervangend hoofdredacteur van november 1941 tot april 1942) en Thijs Peters (mei 1942 tot november 1944). Ook de dagblad-uitgave was een succes en had al snel 9000 abonnees. Het hoogste abonnementaantal haalde de Nieuwe Venlosche Courant in 1943, namelijk 17.481. Niet lang daarna, in november 1944, hield het Venlose dagblad op te bestaan.

De in hevigheid toenemende oorlog maakte het uitbrengen van een krant onmogelijk. De directeur had er alles voor over, dus ook samenwerking met de Duitsers, om zijn bedrijf voort te kunnen zetten. De redactie, die zich voor de oorlog nog een fel tegenstander van de NSB had getoond, liep (vooral na mei 1942 toen de oorspronkelijke redactie om principiële redenen was opgestapt) aan de hand van de bezetter. Toen in 1945 plannen werden gemaakt voor de uitgave van een nieuwe krant in Venlo, mocht de naam Nieuwe Venlosche Courant van overheidswege dan ook niet meer worden gebruikt.

Nederlandse krant
Geschiedenis van Venlo
Media in Venlo